Spinomantis är ett släkte av groddjur. Spinomantis ingår i familjen Mantellidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Stjärtlösa groddjur
Spinomantis

it:Guibemantis